Суперкубок Англии по футболу 1984 года () — 62-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 18 августа. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1983/84, и «Эвертон», обладатель Кубка Англии 1984 года. Матч закончился минимальной победой «ирисок».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1984
Суперкубок Англии 1984
Суперкубок Англии 1984
Суперкубок Англии
События 18 августа
Август 1984 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1984 году
1984 год в Лондоне